Термін Охорона може використовуватись у значеннях:
 Охоронник — професія, представник Служби охорони

А також:
 Охорона довкілля — система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
 Охорона природи — дії, спрямовані на захист довкілля від забруднення, посиленої експлуатації й іншого шкідливого впливу життєдіяльності людини.
 Охорона здоров'я — галузь діяльності держави, метою якої є організація та забезпечення доступного медичного обслуговування населення.
 Охорона надр — комплекс заходів, здійснюваних з метою найповнішого (комплексного) видалення корисних копалин з надр і максимально можливого, економічно доцільного зменшення втрат при їх розробці.
 Охорона праці — система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.
 Охорона земель — система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Об'єктом особливої охорони держави є всі землі в межах території України.
 Охорона ґрунтів — система правових, організаційних, технологічних та інших заходів, спрямованих на збереження і відтворення родючості та цілісності ґрунтів.
 Охорона культурної спадщини — комплекс заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), захисту, збереження, належного утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини.
 Охорона гірничих виробок — комплекс технічних заходів з метою збереження виробок в експлуатаційному стані протягом строку їх служби.
 Охоронна діяльність — надання послуг з охорони фізичної особи або майна.
 Охорона (військова справа) — вид забезпечення бойових дій військ (сил флоту). Організовується в підрозділах, частинах і в з'єднаннях з метою не допустити раптового нападу противника і проникнення його розвідки до головних сил, а також забезпечити своїм військам (силам) необхідний час і вигідні умови для розгортання і організованого вступу в бій.

А також:
 Пожежна охорона
 Пост (охорона)
 Берегова Охорона США

Див. також 
 Охорона тваринного світу
 Охорона надр при бурінні
 Охорона надр нафтових і газових родовищ
 Охорона і безпека праці в гірничій промисловості України
 Охорона підготовчих виробок

Примітки